Wangqing Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wangqing Xian (härad i Kina), Jilin, 
 Wangqing (häradshuvudort i Kina), Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar